Aldo Corasaniti – giurista italiano
 Giovanni Corasaniti – militare italiano
 Giuseppe Corasaniti – giurista italiano